Benavente är en kommun och stad i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Zamora och regionen Kastilien och Leon, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.
Avståndet till provinshuvudstaden  Zamora är 65 km, och till Valladolid som är huvudstad i den autonoma regionen  112 km . 

Benavente är belägen på en kulle i centrum av en stor slätt och ligger mitt emellan två olika geografiska områden, både fysiskt och ekonomiskt, dels Tierra de Campos och dels de dalar där floderna Esla, Tera och Órbigo flyter fram.

Geografi
Comarcan (ung. ”grevskapet”) Benavente y Los Valles är geografiskt belägen inom nordvästra hörnet av den Gamla kastilianska högslätten. Regionalt sett tar territoriet upp en stor del av den nordöstra delen av provinsen Zamora.

Staden Benavente är huvudort, med en befolkning uppgående till cirka 20.000 invånare. På den omkringliggande landsbygden bor cirka 50.000 invånare. Församlingarna hör dels till stiftet i Zamora och dels till stiftet i Astorga. Comarcan Benavente y Los Valles består av 56 kommuner.

Hydrogeografi 

Genom staden (tätorten) Benavente rinner bara floden Órbigo, men genom hela comarcan rinner det fler floder.
 Floden Órbigo rinner genom provinserna León och Zamora. Den rinner upp i floden Luna, som kommer från la Sierra de los Grajos och floden Omaña, från Montes de León, i samhället Llamas de la Ribera. Den rinner sedan från norr till söder genom provinsen León och avlämnar sedan sitt vatten i floden Esla i Bretocino.

Under 1800-talet mottog man vatten från Canal del Esla, som är ett bevattningssystem i Léon och Zamora.

Klimat 
Klimatet kännetecknas, liksom i en stor del av Gamla kastilianska högslätten, av ett kontinentalt medelhavsklimat tack vare höjden över havet (cirka 744 meter över havet) och avståndet från havet.
Vintrarna är kalla (med temperaturer under 5 °C) och somrarna varma (ca 30 ° C i genomsnitt).

Frost förekommer med hög frekvens under vintern, och förekommer även under våren, med åtföljande skador på jordbruk.

Regnet är jämnt fördelat över året, men sparsamt förekommande under juli och augusti.

Källor 

Indelningar i Kastilien och Leon
Orter i Kastilien och Leon
Kastilien och Leon